Ricard I o Ricard Cor de Lleó, rei d'Anglaterra des del 1189 fins a la seva mort, també va governar com a duc de la Normandia i d'Aquitània
 Ricard I Orsini, comte palatí i senyor de Cefalònia i Zante, a la mort del seu pare Mateu I Orsini i fou també comte de Gravina (1284-1291)
 Ricard I de Normandia (933 - 996), dit Ricard sense Por, duc de Normandia 
 Ricard I de Borgonya dit el Justicier (858 - 921, senyor feudal, a l'origen de la primera casa dels ducs de Borgonya
 Ricard I de Càpua, comte d'Aversa (1049 - 1078), príncep de Càpua (1058 - 1078) i duc de Gaeta (1064 - 1078)